

Anno 
 835 o 835 a.C.

Codici 
 835 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Drum Hill Station, a Chelmsford, nella Contea di Middlesex (Massachusetts), degli USA

Matematica 
 835 – numero